El topónimo Navarredonda puede hacer referencia a:

 Navarredonda y San Mamés, un municipio español de la Comunidad de Madrid.
 Navarredonda de Gredos, un municipio español de la provincia de Ávila, en Castilla y León.
 Navarredonda de la Rinconada, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Navarredonda de Salvatierra, una localidad española del municipio de Frades de la Sierra, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Navarredonda (Navarredonda y San Mamés), una localidad del municipio español de Navarredonda y San Mamés de la Comunidad de Madrid.